Il singolare del torneo di tennis Berlin Open 1978, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Vladimír Zedník che ha battuto in finale Harald Elschenbroich 6-4, 7-5, 6-2.

Teste di serie 

 Balázs Taróczy (primo turno)
 Hans Gildemeister (quarti di finale)
 Željko Franulović (quarti di finale)
 Paolo Bertolucci (primo turno)

 Vladimír Zedník (campione)
 Colin Dowdeswell (primo turno)
 Patricio Cornejo (secondo turno)
 Uli Pinner (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Berlin Open 1978